The King of Blaze puede referirse a:
 The King of Blaze (historieta), cómic taiwanés
 The King of Blaze (serie de televisión), serie de televisión china basada en la historieta del mismo nombre